

Села:
 Таврійське — Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Таврійське — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Таврійське — Запорізька область, Запорізький район
 Таврійське — Запорізька область, Мелітопольський район, Приазовська селищна громада
 Таврійське — Запорізька область, Мелітопольський район, Якимівська селищна громада
 Таврійське — Херсонська область, Бериславський район
 Таврійське — Херсонська область, Каховський район
 Таврійське — Херсонська область, Скадовський район
 Таврійське — Херсонська область, Херсонський район